Линейчатый филиппинский уж () — вид змей семейства Cyclocoridae. Эндемик Филиппин.

Внешний вид 
Длина тела до 34 см, хвоста — до 10 см. Чешуя гладкая, с апикальными порами. Тело сверху синевато-коричневое с тремя тёмными линиями от головы до хвоста. Между ними проходят ряды светло-жёлтых точек. На брюшных щитках небольшие белые точки, а также разбросанные треугольные чёрные пятна. Верхнегубные щитки светлые, отграничены сверху тёмной линией, проходящей под глазом.

Распространение 
Вид обитает только на Филиппинских островах Лубанг, Лусон, Миндоро, Полилло, Катандуанес, Мариндуке, Гимарас, Себу, Панай и Негрос на высоте до 1400 м над уровнем моря, являясь эндемиком архипелага.

Образ жизни 
Обитает близко к рекам, ручьям и другим водоёмам с каменистым дном. Может встречаться около поселений человека, а также в нарушенных местах обитания. Питается преимущественно рыбой. Яйцекладущий вид. Самка делает кладку из 5—6 яиц длиной 2 см, чаще всего под брёвнами, хотя известна находка кладки в муравейнике.

Природоохранный статус 
Международным союзом охраны природы вид отнесён к «вызывающим наименьшие опасения».

Подвиды 
Выделяют 2 подвида:
  — обитает на островах Негрос, Себу и Панай. От номинативного подвида отличается меньшим количеством брюшных и подхвостовых щитков, меньшей относительной длиной хвоста, а также особенностями окраски.
  — в остальных частях ареала.

Примечания

Ссылки 
 

Elapoidea
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1843 году